Das Herreneinzel der Australian Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der im Vorjahr gegen Daniil Medwedew in drei Sätzen gewann und damit zum insgesamt neunten Mal die Australian Open für sich entschieden hatte. In diesem Jahr konnte er als ungeimpfter Spieler nicht erneut antreten.
Das Turnier wurde im Finale in fünf Sätzen durch Rafael Nadal gegen Daniil Medwedew gewonnen, damit gewann er alle Grand-Slam-Turniere mindestens zweimal.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 10. bis 14. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen fünf Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
2022